

Persone
 Fred Halsted – regista e attore pornografico statunitense
 Laurence Halsted – schermidore britannico
 Nicholas Halsted – schermidore britannico
 William Stewart Halsted – chirurgo statunitense

Altro
 Roger Halsted – personaggio letterario del ciclo dei Vedovi Neri di Isaac Asimov